Lara – powieść poetycka George'a Byrona
Osoby
 Lara – zdrobnienie imienia Larysa

Geografia
 Lara – miasto w Australii
 Lara – stan w Wenezueli
 Lara – wieś w Portugalii
Mitologia
 Lara – nimfa w mitologii rzymskiej
Także:
 Lary – bóstwa rzymskie